

Patronyme 

 Ali Abbassi (1943-), journaliste, présentateur télé, producteur de films et homme d'affaires iranien ;
 El Hassan el-Abbassi (1984-), athlète marocain naturalisé bahreïni ;
 Mohamed Abbassi (1991-), basketteur tunisien ;
 Shamseddin Seyed-Abbassi (1943-2004), lutteur iranien.

Autre 
 Hôtel Abbassi, hôtel iranien à Ispahan

Patronyme tunisien
Patronyme marocain
Patronyme iranien